Вэньшань ()
 
 Вэньшань-Чжуан-Мяоский автономный округ — (文山壮族苗族自治州) автономный округ в провинции Юньнань (КНР)
 Вэньшань — (文山市) городской уезд в Вэньшань-Чжуан-Мяоском автономном округе
 Вэньшань — (文山區) округ Тайбэя (Тайвань)
 Вэньшань — (ранее Мучжа) линия Тайбэйского метрополитена